Sclerobelemnon är ett släkte av koralldjur. Sclerobelemnon ingår i familjen Kophobelemnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöpennor
Sclerobelemnon